Якутат — залив на Аляске. Находится в юго-восточной части штата. На берегу залива стоит одноимённый город.

География 

Залив Якутат относится к бассейну залива Аляска. Географически расположен у основания так называемой «ручки сковороды» штата. Залив сформировался в ходе последнего ледникового периода, как следствие — изрезанное побережье, фьорды (в том числе, ). С материка к Якутату спускается ледник Хаббарда.

В городе Якутат расположен порт. Залив является популярным местом для рыбалки, а также для любителей каякинга. Зона залива Якутат относится к ключевым орнитологическим территориям.

Район является сейсмически активным, время от времени здесь случаются землетрясения. Самым крупным из зафиксированных было  магнитудой 8.

История освоения 
Первыми людьми здесь были палеоиндейцы. Слово «якутат» пришло из тлингитского языка и означает «стоянка каноэ». Европейцы начали появляться в этих местах в XVIII веке, давая заливу разные названия. Так, Джеймс Кук назвал его заливом Беринга. Жан-Франсуа де Лаперуз, побывавший здесь в 1786 году, нарёк залив Монти — по фамилии одного из офицеров своей экспедиции. В том же году капитан  присвоил ему название Залив Адмиралтейства. Испанцы называли его Альмирантасго; а Алессандро Маласпина и Хосе де Бустаманте-и-Герра, высадившись здесь, назвали залив Порт-Мулграве. Юрий Лисянский, посетив эти места в 1805 году, назвал залив Якутат.

В 1796 году русская Северо-восточная компания (впоследствии — Русско-американская компания) под руководством Александра Андреевича Баранова основала поселение Новороссийск (он же Славороссия) — ныне здесь город Якутат.

С 1867 года, после продажи Аляски, юридически принадлежит США.

Примечания 

Заливы Аляски
Заливы Тихого океана